Vrebac steht für:
 Vrebac (Gospić), kroatische Siedlung bei Gospić

Vrebac ist der Familienname von:
 Sanjin Vrebac (* 2000), österreichischer Fußballspieler.